Gösseldorf ist der Ortsname von

 Gösseldorf (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Gösseldorf (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern